McCaul ist der Familienname folgender Personen:
 Adam McCaul-Coxner (* 1989), irischer Eishockeyspieler
 Michael McCaul (* 1962), US-amerikanischer Politiker